«В Америке» () — полуавтобиографический фильм 2002 года ирландского режиссёра Джима Шеридана о жизни ирландских эмигрантов в Нью-Йорке. Лента номинировалась на три премии «Оскар».

Сюжет 
Ирландцы Джонни и Сара Салливаны с дочерьми Кристи и Ариэль приезжают в США из Канады по туристической визе. Незадолго до этого в семье Салливанов от опухоли головного мозга скончался младший сын Фрэнки. После этого Джонни разуверился в Боге. Старшая дочь Кристи верит, что Фрэнки может исполнить три её желания. К ним она прибегает в самые трудные для семьи моменты:

Слушая слова мамы и папы, я боялась, что мы не сможем пересечь границу. И если бы я не говорила с Фрэнки, как бы мы попали в Америку? «Пожалуйста, Фрэнки, пожалуйста. Пожалуйста, помоги нам», — молвила я.

Семья поселяется в одном из многоквартирных домов района Адская кухня. В этом доме проживает скрытный нигерийский художник Матео Куамей. Сара, прежде работавшая учителем, устраивается мороженщицей, Джонни же безуспешно пытается найти место в театральных труппах. В конце концов, плачевное финансовое положение семьи и неожиданная беременность Сары вынуждают Джонни устроиться водителем такси.

Во время Хэллоуина девочки знакомятся с Матео. Несмотря на протест Джонни, Сара и девочки приглашают его на семейный ужин. Во время него они узнают, что Матео смертельно болен. Отношения Джонни и Матео налаживаются. Однажды Матео неудачно падает на лестничной клетке и теряет сознание. Кристи, несмотря на предупреждения жильцов о болезни Матео, пытается его реанимировать. Впоследствии состояние Матео ухудшается, тогда как плод Сары рождается недоношенным и нуждается в срочном переливании крови. Положение усугубляется значительной суммой счёта, выставленного больницей. Тем временем выясняется, что группа крови у Кристи и новорождённого одинаковые. Во время переливания крови ребёнок начинает делать первые движения, Матео же умирает. После операции семья с удивлением узнаёт, что счёт за лечение оплачен Матео, оказавшимся очень обеспеченным человеком. В знак уважения Салливаны называют ребёнка его именем. В честь новорождённого семья проводит вечеринку, на которую приглашены многие жители дома.

Съёмки 
На роли своих дочерей, Кирстен и Наоми, Шеридан пригласил двух родных сестёр: Сару и Эмму Болджер.

В главных ролях

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Джима Шеридана
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене
Фильмы 2002 года
Фильмы об иммигрантах
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2002 года